, une communauté non incorporée du comté de Winneshiek en Iowa.
 Highlandville, une ville du comté de Christian, dans le Missouri.